Бара́новка — село в Черноярском районе Астраханской области, входит в состав Черноярского сельсовета.

География 
Село расположено в северной части Астраханской области, в дельте реки Волги и находится и на правом берегу ерика Подовский, 6 км от села Чёрный Яр. Рядом с селом находится православное кладбище.

Население 

В Барановке менее 10-ти домов.

Экономика 
Основным занятием населения является сельское хозяйство, скотоводство и рыбная ловля. Занимаются откормом коров, овец, коз. Выращивают в основном бахчевые, помидоры, перец и баклажаны.

Транспорт 
Дорога на автотрассу федерального значения «Каспий» (часть европейского маршрута E40

Примечания 

Населённые пункты Черноярского района